Список більшості музеїв, розташованих в Азербайджані, як у Баку, так і в інших містах та районах країни.

Музеї
Азербайджан